Кастійон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи
 Кастійон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї
 Кастійон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія , департамент Атлантичні Піренеї, кантон Артікс-е-Пеї-де-Субестр
 Кастійон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї, кантон Терр-де-Лей і Кото-дю-Вік-Біль
 Кастійон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос